Роламб» - фамилия:

 Роламб, Луиза (1875—1967) — шведская дворянка, придворная дама.
 Роламб, Клас (1622—1698) — шведский военный и государственный деятель.
 Роламб, Клас Эрик (1868—1940) — шведский художник и скульптор.